Байжан — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Байжан — село в Куршимском районе Восточно-Казахстанской области.
 Байжан — село в Бейнеуском районе Мангистауской области.
 Байжан — село в Казыгуртском районе Южно-Казахстанской области.